Диале́кты лужи́цких языкóв — территориальные разновидности лужицких языков, составляющие две основные диалектные величины — нижнелужицкую и верхнелужицкую группы диалектов, между которыми расположена область переходных (пограничных) диалектов. На базе обеих диалектных групп сложились самостоятельные литературные языки: верхнелужицкий и нижнелужицкий.

Диалектная дробность 
Распространённые на относительно небольшой территории лужицкие языки отличаются большой диалектной дробностью. Наличие большого числа лужицких диалектов и говоров обусловлено тем, что на протяжении всей истории развития лужицкосербских языков они были ограничены главным образом бытовой сферой и употреблялись только сельским населением Нижней и Верхней Лужиц. Это привело к консервации диалектных особенностей каждой из территориальных групп лужичан. Обособлению населения лужицких деревень также способствовало отсутствие в ареале распространения лужицких языков промышленных центров и соответственно отсутствие миграции населения и взаимодействия диалектов между собой. Важной причиной сохранения диалектных различий у лужичан (в большей степени в Нижней Лужице) было отсутствие нивелирующего воздействия литературных лужицких языков на диалекты и говоры, так как фактически отношению диалект : литературный язык у лужицких сербов соответствует отношение лужицкий язык : немецкий литературный язык.

Сокращение диалектного ареала 
В условиях процесса перехода от немецко-лужицкого двуязычия к немецкому одноязычию территория распространения лужицких диалектов постоянно сужается. Карта сравнительного распространения серболужицких языков в XVII, XVIII, XIX вв. показывает, что лужицкий ареал в этот период сократился вдвое. Исчезли относительно рано такие диалекты, как жаровский, шторковский и другие. Вымерли также, отмечаемые А. Мукой в XIX веке, западнопограничный и западношпрембергский диалекты. При составлении атласа серболужицкого языка в середине XX века констатировалось исчезновение ряда диалектов и говоров в пограничных областях лужицкого и немецкого языков, изучавшихся диалектологами ещё в начале XX века.

Начиная со второй половины XX века и до настоящего времени в условиях, когда передача языка от старшего поколения к среднему и младшему практически прекращается (за исключением районов католической части Верхней Лужицы) и лужицкая молодёжь знакомится только с литературным языком, изучаемым в школе, сложилась ситуация, когда носителями нижнелужицких диалектов и части верхнелужицких являются лица преимущественно пожилого возраста, в активном употреблении верхнелужицкие диалекты сохраняются только у лужичан-католиков.
При этом большинство носителей лужицких языков (как правило, это жители сельской местности) говорит на диалектах, литературными языками, нижнелужицким и верхнелужицким, владеет незначительная часть лужичан, главным образом, сельская и городская интеллигенция.

Лужицкая диалектология 

Одним из основоположников сорабистики, включающей и такую её дисциплину, как диалектология, был А. Мука, во второй половине XIX века им была составлена первая подробная классификация лужицких диалектов («Historische und vergleichende Laut- und Formenlegre der Niedersorbischen (Nieder-laesetzisch-wendischen) Sprache. Mit besonderer Berücksichtigung der Grenzdialecte und des Obersorbischen», 1891). В дальнейшем были выявлены несовершенства этой классификации, отмечено, что некоторые диалекты, выделенные А. Мукой, не противостоят на самом деле другим диалектам, а являются их частью.

Отдельным диалектам посвящены работы Л. В. Щербы (мужаковский диалект), А. Шредера (слепянский диалект), а также работы ряда других исследователей лужицких диалектов.

В основе изучения серболужицких диалектов методами лингвистической географии лежат работы польского учёного З. Штибера и лужицкого диалектолога Павола Вирта, который создал в 30-х гг. XX века «Очерки сорбского (вендского) лингвистического атласа» (Beiträge zum sorbischen (wendischen) Sprachatlas). После второй мировой войны были проведены исследования серболужицких диалектов по специальной программе и составлен атлас серболужицкого языка (АСЛЯ). Материалы для атласа, содержащего 2800 вопросов, собирались в 138 населённых пунктах до 1966 года. Первый том АСЛЯ был выпущен в 1967 году. Карты АСЛЯ отражают фонетическую, морфологическую, синтаксическую и лексическую дифференциацию серболужицких диалектов.

Пучки изоглосс основных диалектных явлений проходят по территории распространения лужицких языков таким образом, что разделяют два основных ареала — нижнелужицкий на севере и верхнелужицкий на юге. Между ними располагается так называемая промежуточная зона, которая определяется как:
 область пересечения большинства изоглосс между нижнелужицким и верхнелужицким ареалами;
 область контаминации;
 область, характеризующаяся относительной самостоятельностью и обособленностью;
Также для промежуточной зоны характерно наибольшее число отклонений от литературных норм лужицких языков. Нижнелужицкий и верхнелужицкий ареалы совпадают с областями древних поселений серболужицких племён, область переходных (пограничных) диалектов заселялась преимущественно в позднем средневековье.

Нижнелужицкий и верхнелужицкий диалектные ареалы также не являются однородными. Так, верхнелужицкий ареал пересекают крупные пучки изоглосс, один из которых, возникший вероятно после Реформации XVI века, отделяет католические районы Верхней Лужицы от протестантских; два других, проходящих к северу от Будишина, сформировались под нивелирующим воздействием культурного и торгового центра Верхней Лужицы.

Для носителей лужицких диалектов характерны свои особенности: различия в речи старшего и младшего поколений лужичан (употребление разных усилительных частиц при некоторых указательных местоимениях у носителей католических верхнелужицких говоров, употребление различных гласных звуков у носителей некоторых нижнелужицких говоров и т. п.); смещение изоглосс на север на западной границе верхнелужицкого ареала, произошедшие за три века, выявленное на основе изучения исторического и синхронного материала и т. д.

Классификация 
Существует несколько классификаций лужицких диалектов и несколько диалектологических карт.
 Классификация лужицких диалектов, составленная А. Мукой:
Нижнелужицкий диалектный ареал
 Восточнокотбусский диалект.
 Восточнопейтцкий диалект.
 Восточношпрембергский диалект.
 Западнокотбусский диалект.
 Западнопейтцкий диалект.
 Западношпрембергский диалект.
 Губинский диалект.
 Жаровский диалект.
 Бесков-шторковский диалект.
 Шпреевальдский диалект.
Переходные (пограничные) диалекты
 Мужаковский диалект.
 Восточнопограничный (слепянский) диалект.
 Среднепограничный диалект.
 Западнопограничный диалект.
Верхнелужицкий диалектный ареал
 Классификация лужицких диалектов, представленная на карте в первом томе серболужицкого диалектологического атласа, опирающаяся на классификацию А. Муки с рядом изменений и дополнений:
Нижнелужицкий диалектный ареал
 Котбусско-шпрембергские диалекты:
 Восточнокотбусский диалект.
 Восточнопейтцкий диалект.
 Восточношпрембергский диалект.
 Западнокотбусский диалект.
 Западнопейтцкий диалект.
 Западношпрембергский диалект.
 Губинский диалект.
 Шпреевальдский диалект.
Переходные (пограничные) диалекты
 Мужаковский диалект.
 Собственно переходные диалекты:
 Западный переходный диалект.
 Центральный переходный диалект.
 Восточный (слепянский) переходный диалект.
Верхнелужицкий диалектный ареал
 Восточные верхнелужицкие диалекты:
 Восточноголанский (дубицкий) диалект.
 Холмский диалект.
 Любийский диалект.
 Центральные, или баутценские, диалекты:
 Голанский диалект.
 Будишинский (баутценский) диалект.
 Горный диалект.
 Западные, или каменцкие, диалекты:
 Воеровский диалект.
 Католический диалект.
 Верхневуездский диалект.
 Классификация лужицких диалектов, представленная на карте в книге Х. Шустера-Шевца:
Нижнелужицкий диалектный ареал
 Ветошовский диалект (, ).
 Восточнокотбусский диалект (, ).
 Западнокотбусский диалект (, ).
Переходные (пограничные) диалекты
 Западношпрембергский диалект (, , ).
 Восточношпрембергский диалект (, , ).
 Кошинский диалект (, , ).
 Воеровский диалект (, , ).
 Шпрейчанский диалект (, , ).
 Слепянский диалект (, , ).
 Мужаковский диалект , , ).
 Пушчанский (нохтенский) диалект , , ).
Верхнелужицкий диалектный ареал
 Вослинчанский диалект (, ).
 Куловский диалект (, ).
 Католический диалект (, ).
 Будишинский (баутценский) диалект (, ).
 Голанский диалект (, ).
 Восточноголанский диалект (, ).
 В коллективной монографии «Серболужицкий язык» (авторы — Г. Енч, А. Ю. Недолужко, С. С. Скорвид) упоминаются следующие лужицкие диалекты:
Нижнелужицкий диалектный ареал
 Хошебузский диалект.
 Северо-западный диалект.
 Северо-восточный диалект.
 Ветошовский диалект.
 Шпрембергский диалект.
 Диалект деревни Рогов (Хорно).
Переходные (пограничные) диалекты
 Диалекты окрестностей населённых пунктов Мужаков (Мускау), Слепо (Шлейфе), Спрейца (Шпреевиц), Заброд (Забродт), Блюнь (Блюно), Войерецы (Хойерсверда), Кошины (Гросскошен), а также Злы Коморов (Зенфтенберг).
Верхнелужицкий диалектный ареал
 Западные говоры:
 Католический диалект.
 Куловский диалект.
 Центральные говоры:
 Будишинский диалект.
 Голанский диалект.
 Восточные говоры:
 Восточноголанский диалект и другие.

См. также 
 Лужичане
 Лужицкие языки
 Нижнелужицкий язык
 Верхнелужицкий язык

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 

Языки Германии